Aljojuca je grad i općina u saveznoj državi Puebla u središnjem Meksiku.

Graniči se s općinama San Juan Atenco na jugu, Chalchicomula de Sesma na jugoistoku, Tlachichuca na istoku, San Nicolas na sjeveru i San Salvador El Seco na zapadu.

Izvori 

Gradovi u Meksiku
Općine u Meksiku